Петрищеве - назва населених пунктів:

Росія 
 Петрищеве - село в Кольчугинському районі Володимирської області.
 Петрищеве - село в Мєждурєченському районі Вологодської області.
 Петрищеве - село в Кінешемському районі Іванівській області.
 Петрищеве - село в Тарусському районі Калузької області.
 Петрищеве - село в Черемісіновському районі Курської області.
 Петрищеве - село в Становлянському районі Липецької області.
 Петрищеве - село в Рузському районі Московської області.
 Петрищеве - село в Ступинському районі Московської області
 Петрищеве - село в Гагарінському районі Смоленської області.
 Петрищеве - село в Духовщинськом районі Смоленської області.
 Петрищеве - село в Починковському районі Смоленської області.
 Петрищеве - село в Ржевському районі Тверській області.
 Петрищеве - село в Сонковському районі Тверській області.
 Петрищеве - село в Старицькому районі Тверській області.
 Петрищеве - село в Бєлєвському районі Тульської області.
 Петрищеве - село в Заокському районі Тульської області.
 Петрищеве - село в Любимському районі Ярославської області.
 Петрищеве - село в Углицькому районі Ярославської області.
 Петрищеве - село в Переславському районі Ярославської області.

Україна 
 Петрищеве - село, Зміївський район, Харківська область.

Інша 
 Петрищеве - колишня назва сіл Малі Петрищі і Великі Петрищі у Щолковського районі Московської області.